Fotboll vid panamerikanska spelen 2007 spelades i Rio de Janeiro, Brasilien i juli 2007. Herrturneringen spelades med 12 lag, damturneringen med 10.

Medaljsummering

|-
| Damernas turnering
| colspan="2" width="180px" | 
| colspan="2" width="180px" | 
| colspan="2" width="180px" | 
|-
| Herrarnas turnering
| colspan="2" width="180px" | 
| colspan="2" width="180px" | 
| colspan="2" width="180px" |

Damernas turnering

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Herrarnas turnering

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Utslagsspel

Källor

Fotnoter

Externa länkar
  Fotboll vid panamerikanska spelen (Rio 2007)